En artillería y armamentística, culote puede referirse a:

 La parte opuesta a la ojiva en los proyectiles cilíndrico-ojivales.
 En los cartuchos metálicos el culote es la base del casquillo, generalmente reforzada y con un taladro central, donde se aloja la cápsula o el estopín.
En las bombas de los antiguos morteros lisos es la parte opuesta a la boquilla. Solía ser de pareces más gruesas que el resto del proyectil, a fin de que, pesando más, cayese siempre la bomba sobre el culote, pues en caso de caer sobre la espoleta podría ocurrir que no explotase.
En las balas expansivas de los antiguos fusiles rayados de avancarga se llamaba culote al hueco troncocónico practicado en la parte posterior de la bala, cuyas paredes, dilatándose por la acción de los gases, hacían que aquella tomase las rayas.

Armas de fuego
Partes de un arma de fuego